Rosenthal är ett judiskt namn av tyskt ursprung som betyder rosendal.

Personer med namnet Rosenthal
Abe M. Rosenthal (1922–2006), redaktör och kolumnist vid The New York Times
Arnold Jack Rosenthal (1923–2010), politiker från Louisiana
Arthur Rosenthal (1887–1959), tysk matematiker

Ben Rosenthal, amerikansk kongressledamot (1962–1983)
Bernard "Tony" Rosenthal (1914–2009), amerikansk abstraktskulptör
Bernard Rosenthal, amerikansk forskare av häxprocesserna i Salem

Charles Rosenthal (1875–1954), australisk general under första världskriget
Chuck Rosenthal (distriktsåklagare), den republikanska tidigare distriktsåklagaren i Harris County, Texas
Constantin Daniel Rosenthal, valakisk målare och revolutionär

David Rosenthal, flera personer
Denise Rosenthal, chilensk skådespelerska, sångerska och låtskrivare
Dean Rosenthal, amerikansk kompositör
Dietmar Rosenthal, rysk lingvist

Ed Rosenthal, författare och förläggare som greps för användning av medicinsk marijuana
Eduard Rosenthal (1853–1926), tysk jurist
Eliezer Samson Rosenthal, israelisk religiös sionistisk-ortodox rabbin och akademisk talmudist

François Rozenthal, fransk ishockeyspelare
Frank "Lefty" Rosenthal, entreprenör från Las Vegas
Franz Rosenthal (1914–2003), forskare av arabisk litteratur och islam

Hannah Rosenthal, politiker aktiv i judiska orsaker
Harald Rosenthal, tysk marinbiolog
Harold Rosenthal, brittisk musikkritiker
Harold Wallace Rosenthal, administrativ assistent till senator Jacob K. Javits från New York
Ida Rosenthal, behåformgivare/uppfinnare och grundare av Maidenform
Ilena Rosenthal, bröstimplantataktivist

Jack Rosenthal, brittisk dramatiker och TV-författare
 Jan Rosenthal (född 1986), tysk fotbollsspelare
Jane Rosenthal, filmproducent
Jean Rosenthal (1912–1969), pionjär inom teaterljusdesign
Jeffrey S. Rosenthal, kanadensisk statistiker och författare
Jim Rosenthal, brittisk sportpresentatör
Joe Rosenthal, amerikansk fotograf, känd för bilden Raising the Flag on Iwo Jima
Joseph Rosenthal, grundare av Technology Solutions International

Ken Rosenthal, amerikansk sportjournalist och reporter

Laurence Rosenthal, film- och TV-kompositör
Lukas Rosenthal, tysk rugbyspelare

Manuel Rosenthal (1904–2003), fransk kompositör och dirigent
Márk Rózsavölgyi, ungersk violinist och kompositör, far till csárdás, född Mordecai Rosenthal
 Maurice Rozenthal, fransk ishockeyspelare
Meredith Rosenthal, ett alternativt namn för Meredith Barnes
 Mike Rosenthal, amerikansk fotbollsspelare
Moriz Rosenthal, polsk-amerikansk pianist

 Norman Rosenthal (född 1950), sydafrikansk psykiater
 Norman E. Rosenthal, författare till Winter Blues

Paul Rosenthal, amerikansk violinist
Phil Rosenthal, kolumnist vid Chicago Tribune
Philip Rosenthal, TV-producent

Richard P. Rosenthal, författare, polisman, chef för polisen i Wellfleet, Massachusetts
Richard R. Rosenthal, amerikansk allergolog, meduppfinnare av Rosenthal-French-dosimetern
Rick Rosenthal, amerikansk filmregissör
Robert Rosenthal, flera olika personer
Ronny Rosenthal ("Rocket Ronny"), israelisk fotbollsspelare

Samuel Rosenthal, polsk-fransk schackmästare
Sam Rosenthal, amerikansk musiker, grundare av Projekt Records och bandet Black Tape for a Blue Girl

Uri Rosenthal, nederländsk utrikesminister

Se även
 Rosendahl

Jiddisch-efternamn